Орло́вская пра́вда — общественно-политическая областная газета, выходящая в городе Орле (Орловская область). Выходит в двух форматах. Формат А2: от 4 до 8 полос, периодичность — 2 раза в неделю (вторник, среда). Формат А3: 16 полос, периодичность — 1 раз в неделю (пятница).
Главный редактор газеты — Солопенко Николай Викторович.

История 
В советское время газета была органом Орловского областного и городского комитетов КПСС и областного Совета депутатов трудящихся.

Основана в марте 1917 года под названием «Известия Совета рабочих депутатов». В феврале 1918 года газета получила название «Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов города Орла и Орловской губернии», затем «Орловские известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», с ноября 1918 — «Известия Орловского губернского и городского Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», с октября 1919 — «Красный Орёл», с февраля 1920 — «Известия Орловского губернского и городского исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», с сентября 1920 — «Орловских губернского и городского исполкомов известия», с декабря 1920 — «Орловского губисполкома известия», с мая 1921 — «Красная правда», с декабря 1921 — «Земледелец и рабочий». Современное название с июля 1922 года. Во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 годы Орёл был оккупирован немецкими войсками. В связи с этим газета издавалась в Ельце. Помимо обычных газет 3 раза в месяц выпускалось специальное издание для жителей оккупированных районов. В 1967 году газета была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

В 1918 году редактором газеты был советский государственный деятель и журналист Б. М. Волин. В 1961—1962 годах в ней работал поэт Д. И. Блынский.

Известные авторы 
 Дронников, Виктор Петрович
 Котюков, Лев Константинович
 Рыжкин, Геннадий Витальевич
 Яновский, Анатолий Николаевич
 Лазарев, Сергей Евгеньевич

Примечания 

Газеты Орловской области
Газеты СССР
Средства массовой информации Орла